Gilbertiodendron är ett släkte av ärtväxter. Gilbertiodendron ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Gilbertiodendron